Nikl oksid se može odnositi na:

 Nikl(II) oksid, NiO
 Nikl(III) oksid, Ni2O3